Guardians of the Galaxy – nome originale dei Guardiani della Galassia, un gruppo di personaggi fittizi
Guardians of the Galaxy – titolo originale del film del 2014 Guardiani della Galassia
Guardians of the Galaxy – titolo originale della serie televisiva d'animazione del 2015 Guardiani della Galassia
Guardians of the Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 (Original Motion Picture Soundtrack) – colonna sonora del film del 2014